John Beck – ex calciatore inglese
 John Beck – giocatore di football americano statunitense

Cinema 
 John Beck – attore statunitense (1876-1956)
 John Beck – attore statunitense (1943)

Pagine correlate 
Beck